Луг Терезы (Терезиенвизе, ) — площадь или, точнее, специальная территория в Мюнхене. На территории луга Терезы проводится мюнхенский Октоберфест, а также другие праздники, блошиные рынки и другие подобные мероприятия. Луг Терезы находится в центре Мюнхена, неподалёку от Главного вокзала. У северной оконечности луга расположена одноимённая станция мюнхенского метро. Своё название луг получил в честь принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузской, жены Людвига I. На окраине луга расположена Статуя Баварии.

Весной на лугу Терезы проводится также менее известный аналог Октоберфеста, Весенний праздник, (), называемый мюнхенцами «маленький луг» (), а также зимний фестиваль «Tollwood», раз в четыре года сельскохозяйственная выставка и нерегулярные цирковые представления передвижных цирков.

Литература

Ссылки 
 История луга на официальном сайте Октоберфеста

Площади Мюнхена
География Мюнхена